Cet article est une liste des principaux chars de combat, ainsi que les autres véhicules militaires qui ont assuré ce rôle durant les années de leur service au sein des armées des pays du monde entier. Un char de combat principal est le type du char puissant, lourdement blindé, très mobile et qui constitue finalement la colonne vertébrale des forces terrestres mécanisées.

Liste 
La majorité des chiffres datent des années 2000.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographe 
  R. P. Hunnicutt, Patton: A History of the American Main Battle Tank, Presidio Press, 1984. .

Article connexe 
 Char de combat principal

Char de combat